Појам Касандра може да се односи на:
 Касандра (митологија), кћерка Тројанског краља Пријама
 Касандра (име), женско име пореклом из Грчке
 Касандра (теленовела), венецуеланска теленовела
 Касандра (полуострво), полуострво у Грчкој
 Касандра (општина), општина у Грчкој, у периферији Средишња Македонија, у округу Халкидики
 Касандреја, град у Грчкој, у периферији Средишња Македонија, у округу Халкидики, у општини Касандра
 Касандреја (древни град) (sh), древни град у античкој Македонији
 Касандра (Пенсилванија), град у САД, у савезној држави Пенсилванија
 Касандра Патен